Wiesenbach kan syfta på:

Geograf

Tyskland 

 Wiesenbach, Baden-Württemberg – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Wiesenbach, Bayern – kommun i Landkreis Günzburg, Bayern, Schwaben, 
 Wiesenbach, Blaufelden – ortsdel i Blaufelden, Baden-Württemberg,